

Persone 
 Eduardo Egüez – polistrumentista argentino
 Maria Luisa Eguez – scrittrice, poetessa e insegnante italiana
 Richard Egües – flautista del gruppo spagnolo Orquesta Aragón negli anni '50

Pagine correlate 
Valle de Egüés